The National – gruppo musicale statunitense
 The National – album dei The National del 2001
 The National – quotidiano emiratino

Pagine correlate 
 National